Мемель:
 Мемель — до 1924 года название города Клайпеда.
 Мемель — немецкое название реки Неман.